Samuel García puede referirse a las siguientes personas:

 Samuel García, periodista mexicano;
 Samuel García Sepúlveda, político mexicano;
 Samuel García Cabrera, atleta español;
 Samuel García Sánchez, futbolista español.